Cz – Polski dwuznak składający się z liter C i Z.
 .cz – domena internetowa przypisana dla stron internetowych z Czech.
 CZ – oznaczenie broni strzeleckiej i motocykli produkowanych przez czeską firmę Česka Zbrojovka